H31 steht für:
 ein zwischen 1919 und 1941 genutztes U-Boot der britischen Royal Navy, siehe H31 (U-Boot)
 das Kürzel des britischen Zerstörers HMS Griffin (H31), 1943 in HMCS Ottawa umbenannt

Abkürzung